Die Snookerweltmeisterschaft 1999 fand vom 17. April bis zum 3. Mai 1999 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1998/99.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der aber in diesem Jahr im Halbfinale gegen den Waliser Mark Williams mit 10:17 verlor. Er fiel somit wie seine Vorgänger dem Fluch des Crucible zum Opfer. Sieger wurde Higgins' Landsmann Stephen Hendry, der zum siebenten und letzten Mal die Snookerweltmeisterschaft gewann.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde 
Während der Hauptrunde wurden von 16 Spielern 53 Centuries erzielt. John Higgins erzielte mit neun die höchste Anzahl an Century-Breaks. Mit 142 Punkten gelang ihm auch das höchste Break des Wettbewerbs.

Einzelnachweise 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre